Ёнтала — название рек в России:

 Ёнтала (приток Уфтюги) — в Архангельской области;
 Ёнтала (приток Юга) — в Вологодской области;
 Ёнтала (приток Юлы) — в Архангельской области.